Râul Soloneț se poate referi la:

 Râuri din România
 Soloneț - afluent al Prutului
 Soloneț - afluent al Sucevei
 Râuri din Republica Moldova
 Soloneț - afluent al Răutului
 Râuri din Ucraina
 Soloneț